Villa del Río kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villa del Río (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Villa del Río (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar